PAL — аббревиатура:
 PAL — система аналогового цветного телевидения, применяемая в Европе и других странах мира.
 PAL (ПЛИС) — программируемый массив (матрица) логики (), разновидность ПЛИС.
 Pohang Accelerator Laboratory — лаборатория и источник синхротронного излучения в университете Пхохана, Южная Корея.

См. также 
 Пал